Panzerzug 14-69 ( / Bronepojesd 14-69, wiss. Transliteration ) steht für:

 Panzerzug 14-69 (Erzählung) von Wsewolod Wjatscheslawowitsch Iwanow
 Panzerzug 14-69 (Drama), ein Theaterstück desselben Autors, basierend auf der Geschichte